

Anthroponymie 
 En linguistique, on appelle flamand un ensemble de dialectes du bas-francique (dialectes du néerlandais). Au sens strict, il s'agit des dialectes flamand occidental et flamand oriental, parlés principalement dans les provinces belges de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale, ainsi qu'en Flandre française, où le flamand est considéré comme une langue régionale et ne possède pas de statut politique, et aux Pays-Bas en Flandre zélandaise. Par extension, on appelle flamand l'ensemble des dialectes du néerlandais parlés au sud du Rhin en particulier ceux parlés dans la Belgique et la France actuelles.
 Le terme flamand était également utilisé en Belgique pour désigner le néerlandais. Cet usage subsiste encore, . Le terme flamand désigne aujourd'hui plutôt les dialectes en usage en Belgique, par opposition à la langue standard, le néerlandais. Par contre, si on veut désigner spécifiquement le néerlandais tel qu'il est employé en Flandre (avec un accent et vocabulaire légèrement différent des Néerlandais), on utilise les appellations néerlandais belge, néerlandais flamand ou néerlandais méridional.
 Flamand est aussi un adjectif qui désigne ce qui est relatif à la Flandre et à ses habitants.
 Les Flamands sont les habitants de la Flandre ou ceux qui - habitant d'autres régions - parlent le néerlandais ou des dialectes proches en Belgique.
 Les Flamands de France.
 Le Flamand, race de cheval de trait.

Toponymie 

 Rivière Flamand, une rivière canadienne coulant dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, (Québec).
 Rivière Flamand Ouest, rivière canadienne coulant dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, (Québec).
 Petite rivière Flamand, une rivière canadienne coulant dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, (Québec).
 Rivière Flamand, un affluent de la rivière Famine (versant de la rivière Chaudière et du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Odilon-de-Cranbourne (MRC Robert-Cliche), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Patronymie 

 Antonio Flamand, politicien de la province de Québec, au Canada
Cecilia Flamand (1860-1922), danseuse suédoise
 Didier Flamand (1947-), acteur, auteur et metteur en scène français ; frère de Thierry Flamand
 Elie-Charles Flamand (1928-2016), poète et écrivain français
 Firmin Flamand, archer belge
 Frédéric Flamand (1946-), metteur en scène et chorégraphe belge
 Jacques Flamand (1935-2017), éditeur, traducteur, poète et essayiste franco-ontarien
 Jean-Claude Flamand Barny (), réalisateur français
 Jean-François Flamand (1766-1838), général français de l'infanterie
 Paul Flamand (1909-1998), éditeur français
 Thierry Flamand (1953-), chef décorateur et illustrateur français ; frère de Didier Flamand
Homonymie d'hydronyme
Patronyme belge
Patronyme français